САД су учествовале на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржаном у Београду од 18. до 20. марта осамнаести, односно учествовале су на свим светским првенствима у дворани до данас. САД су пријавиле 52 учесника (26 мушкараца и 26 жена), који су се такмичили у 26 дисциплине (13 мушких и 13 женских).,

На овом првенству САД је по броју освојених медаља заузела 2 место са 19 освојених медаља (3 златне, 7 сребрних и 9 бронзаних).

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) САД су са 33 финалиста и 177 бодова заузеле прво место.

Учесници 

 Мушкарци:
 Кристијан Колман — 60 м
 Марвин Брејси — 60 м
 Тревор Басит — 400 м
 Маркиз Вашингтон — 400 м
 Брајс Хопел — 800 м
 Ајзаја Харис — 800 м, 4х400 м
 Семјуел Пракал — 1.500 м
 Џошуа Томпсон — 1.500 м
 Дилон Мегард — 3.000 м
 Грант Холовеј — 60 м препоне
 Џарет Итон — 60 м препоне
 Арон Малет — 60 м препоне
 Ноа Вилијамс — 4х400 м
 Донаван Брејжер — 4х400 м
 Амер Латин — 4х400 м
 Дерил Саливан млађи — Скок увис
 Крис Нилсен — Скок мотком
 KC Lightfoot — Скок мотком
 Маркиз Денди — Скок удаљ
 Џарион Лосон — Скок удаљ
 Доналд Скот — Троскок
 Вил Клеј — Троскок
 Рајан Кроузер — Бацање кугле
 Џош Авотунде — Бацање кугле
 Стивен Бастијан — Седмобој
 Герет Скантлинг — Седмобој

 Жене:
 Микија Бриско — 60 м
 Мерибет Сан Прајс — 60 м
 Џесика Бирд — 400 м, 4х400 м
 Лина Ирби — 400 м, 4х400 м
 Аџе Вилсон — 800 м
 Оливија Бејкер — 800 м
 Josette Norris — 1.500 м
 Хедер Маклин — 1.500 м
 Elle Purrier St. Pierre — 3.000 м
 Алиша Монсон — 3.000 м
 Габријел Канингем — 60 м препоне
 Алејша Џонсон — 60 м препоне
 Na'Asha Robinson — 4х400 м
 Британи Авени — 4х400 м
 Наташија Џексон — 4х400 м
 Рејчел Мекој — Скок увис
 Санди Морис — Скок мотком
 Кејти Нагеот — Скок мотком
 Тифани Флин — Скок удаљ
 Кванеша Беркс — Скок удаљ
 Кетура Орџи — Троскок
 Тори Франклин — Троскок
 Chase Ealey — Бацање кугле
 Меги Евен — Бацање кугле
 Кендел Вилијамс — Седмобој
 Чари Хокинс — Седмобој

Освајачи медаља (19)

Злато (3) 
 Грант Холовеј — 60 м препоне
 Аџе Вилсон — 800 м
 Санди Морис — Скок мотком

Сребро (7) 
 Кристијан Колеман — 60 м
 Тревор Басит — 400 м
 Рајан Кроузер — Бацање кугле
 Микија Бриско — 60 м
 Elle Purrier St. Pierre — 3.000 м
 Кејти Нагеот — Скок мотком
 Chase Ealey — Бацање кугле

Бронза (9) 

 Марвин Брејси — 60 м
 Аџе Вилсон — 800 м
 Џарет Итон — 60 м препоне
 Крис Нилсен — Скок мотком
 Маркиз Денди — Скок удаљ
 Доналд Скот — Троскок
 Мерибет Сан Прајс — 60 м
 Габријел Канингем — 60 м препоне
 Кендел Вилијамс — Петобој

Резултати

Мушкарци

Седмобој

Жене 

 ''Такмичарке у штафети обележене звездицом су трчале у квалификацијама.

Петобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022.
 Званични сајт World Athletics

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици у дворани 2022.
Сједињене Америчке Државе на Светском првенству у атлетици у дворани